Die im Nachhinein für ungültig erklärte Wahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin (häufig kurz Berlin-Wahl 2021) für eine Legislaturperiode von fünf Jahren fand am 26. September 2021 statt.

Am selben Tag wurden in Berlin auch die Wahlen zu den zwölf Bezirksverordnetenversammlungen, die Bundestagswahl und das Volksbegehren der Initiative Deutsche Wohnen & Co. enteignen durchgeführt. Dabei markierte der Stimmenanteil der SPD mit 21,4 % den kleinsten höchsten Stimmanteil einer Partei in der Geschichte der deutschen Wahlen zu einem Landesparlament.

Es kam bei der Durchführung der Wahl unter anderem auch wegen des zeitgleich stattgefundenen Berlin-Marathons zu massiven Unregelmäßigkeiten und Durchführungsproblemen. Am 16. November 2022 erklärte der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen für ungültig. Die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus fand am 12. Februar 2023 statt.

Ausgangslage 
Insgesamt 2258 Wahllokale in 78 Abgeordnetenhauswahlkreisen ermöglichten am Sonntag, dem 26. September 2021, die persönliche Stimmabgabe. Alternativ konnte bis zum 24. September die Briefwahl beantragt werden. Der Antrag zur Briefwahl erforderte keine Begründung. Bis zum 2. September hatten 509.461 Wähler von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Dies entsprach 18,5 % der Wahlberechtigten und einem Zuwachs von 5,4 Prozentpunkten zum entsprechenden Datum 24 Tage vor der vorherigen Wahl. Der Wahltag selbst verlief relativ chaotisch. Neben dem Umfang der Wahlentscheidungen auf Bundes- und Landesebene fand der Berlin-Marathon statt, der ohnehin zu Einschränkungen in der Stadt geführt hatte. Vor etlichen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen, und die Wahl musste zum Teil bis weit nach 18 Uhr ausgedehnt werden. In einigen Lokalen gingen die Stimmzettel aus oder es waren die falschen geliefert worden, so dass in aller Eile Ersatz herangeschafft werden musste.

Im Vergleich zu 2016 erhielt der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg einen zusätzlichen Wahlkreis, während der Bezirk Neukölln einen Wahlkreis einbüßte.

Insgesamt waren 2.455.709 Berliner zur Wahl aufgerufen, was einem Rückgang von 37.678 zur entsprechenden Wahl 2016 entspricht. Während einzig der Bezirk Treptow-Köpenick einen Zuwachs verzeichnete, sahen Neukölln und Reinickendorf die stärksten Rückgänge. Die zeitgleich stattfindenden Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen verzeichnen etwa 300.000 zusätzliche Wahlberechtigte, da hier auch 16- und 17-Jährige und in Berlin lebende EU-Bürger teilnehmen können. Zur Bundestagswahl waren etwa 7.000 Bürger mehr zugelassen, da die Frist zur Anmeldung beim Zuzug nach Berlin hier großzügiger gestaltet war.

Vorherige Wahl 2016 

Der SPD reichten 21,6 Prozent, um stärkste Kraft zu werden, es ist der bisher kleinste Anteil an Stimmen für die stärkste Partei in einem deutschen Landesparlament. Neben der SPD verlor vor allem die CDU; beide Parteien mussten ihre schlechtesten Wahlergebnisse in Berlin jemals hinnehmen. Während die Linke leicht dazugewann, verloren die Grünen leicht. Die AfD trat erstmals in Berlin an und erreichte 14,2 Prozent, der FDP gelang der Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus.

Die Sitze werden durch das Hare-Niemeyer-Verfahren berechnet.

Nach der Wahl wurde die erste rot-rot-grüne Regierung mit der SPD an der Spitze gebildet; die Koalition besetzt 92 der 160 Mandate im Abgeordnetenhaus. Michael Müller blieb somit Regierender Bürgermeister von Berlin und bildete den Senat Müller II.

Fraktionen im Landesparlament 
Die Tabelle gibt die Fraktionszusammensetzung des Abgeordnetenhauses zu Beginn und vor Ende der Legislaturperiode wieder.

Parteien und Bewerber

Spitzenkandidaten der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien 
Die sechs Parteien im Abgeordnetenhaus traten mit folgenden Spitzenkandidaten an:

Parteien 
34 Parteien nahmen an der Wahl zum Abgeordnetenhaus teil. Vier weitere nahmen an den Bezirksverordnetenversammlungen teil.

Die Vereinigung BerlinBrains wollte zur Wahl antreten, der Landeswahlausschuss verneinte jedoch deren Parteieigenschaft.

Umfragen

Sonntagsfrage

Letzte Umfragen vor der Wahl

Ältere Umfragen

Verlauf

Weitere Umfragen

West- und Ost-Berlin

West-Berlin

Ost-Berlin

Potential-Analyse

Ergebnisse

Wahl zum Abgeordnetenhaus

Erst- und Zweitstimmen zum Abgeordnetenhaus in den Bezirken

Zweitstimmenergebnis in Ost- und West-Berlin

Wahl der Bezirksverordnetenversammlungen

Bezirksverordnetenversammlungen 

Die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen waren durch Hinzugewinne der Grünen und der FDP gekennzeichnet. Verluste erlitt vor allem die AfD sowie in geringerem Maße die Linke.

 In Klammern: die bisherigen Sitze (falls sich eine Änderung ergab)
 von den 11 sonstigen Mandaten entfielen 2 Mandate auf Die PARTEI in Friedrichshain-Kreuzberg; die übrigen 9 gingen an die Tierschutzpartei
 Eingefärbt: Höchste Stimmenanteile und zugehörige Sitze je Bezirk

Bezirksämter 
Die Bezirksämter werden von den Bezirksverordnetenversammlungen gewählt. Dabei haben die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke das Recht, für eine bestimmte Anzahl an Sitzen in den Bezirksämtern Wahlvorschläge einzureichen.

Regierungsbildung 

Einen Tag nach der Wahl hatte die SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey zunächst angekündigt, mit Grünen und Linken über mögliche Koalitionsverhandlungen sprechen zu wollen. Am 4. Oktober 2021 sprach die SPD dann auch mit der CDU und der FDP. Am 14. Oktober 2021 gab die SPD bekannt, eine Koalition mit den Grünen und Linken anzustreben und dafür Koalitionsverhandlungen aufnehmen zu wollen. Am 29. November 2021 verkündeten die Spitzen von SPD, Grünen und Linken, sich auf den Entwurf einer Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition geeinigt zu haben. Auf einem digitalen Parteitag am 5. Dezember 2021 stimmte die SPD mit 91,5 Prozent für den ausgehandelten Koalitionsvertrag. Am 12. Dezember 2021 stimmten die Grünen mit 96,4 Prozent für den Koalitionsvertrag. Am 17. Dezember 2021 endete die Urabstimmung der Linken mit 74,9 % Zustimmung für den Vertrag. Am Vormittag des 21. Dezember 2021 unterschrieben die Parteien den Koalitionsvertrag und später wurde Franziska Giffey im Abgeordnetenhaus Berlins zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt. Sie erhielt 84 Ja-Stimmen, 52 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen. Anwesend zur Plenumssitzung waren 139 Abgeordnete, acht Abgeordnete fehlten aus gesundheitlichen Gründen. Die Koalition von SPD, Grünen und Linken kam damit auf 87 Stimmen, die Opposition auf 52 Stimmen. Für die Berechnung der Mehrheit zählte allerdings die Zahl aller Abgeordneten im Berliner Parlament – also 147 Abgeordneten.

Unregelmäßigkeiten und Durchführungsprobleme 
Bereits Wochen vor der Wahl meldete die Kampagne „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“, die Trägerin des Volksentscheids, Unregelmäßigkeiten bei der Verschickung der Wahlunterlagen an. In mindestens 72 dokumentierten Fällen wurde der Abstimmungsbogen zum Volksentscheid bei den Briefwahlunterlagen nicht mitgegeben.

Am Wahltag wurden verschiedene Probleme bei der Durchführung gemeldet. 73 Wahllokale waren zeitweilig geschlossen. An einigen Lokalen entstanden lange Warteschlangen, was mit dem Umfang der Wahl, die parallel zum Volksentscheid und zur Bundestagswahl durchgeführt wurde, und der geringen Ausstattung mit Wahlkabinen begründet wurde. Infolgedessen wurde in vielen Wahllokalen über das Ende der Wahlzeit (18 Uhr) hinaus abgestimmt. In mindestens 424 Wahllokalen wurde nach 18:15 Uhr noch gewählt, in mindestens 80 Wahllokalen noch nach 19:00 Uhr. Außerdem waren in 100 Lokalen zu wenige Stimmzettel vorrätig oder wurden mit denen anderer Wahllokale – es gab 115 verschiedene Stimmzettel – vertauscht.

Insgesamt kam es bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus laut einem Bericht der Landeswahlleitung in 207 von 2257 Wahllokalen (etwa neun Prozent) zu Unregelmäßigkeiten. Die bis zu diesem Tag bekannten Pannen und Verstöße gegen die Wahlordnung sind in einem Bericht der Landeswahlleiterin vom 13. Oktober 2021 aufgeführt (Anlage: Informationen der Landeswahlleitung über die Abgeordnetenhauswahl).

Die Probleme begründete die Wahlleitung mit Personalmangel in der Verwaltung, Abstimmungsfehlern und schlecht geschulten Wahlhelfern. Am 29. September 2021 kündigte Landeswahlleiterin Michaelis ihren Rücktritt und den ihrer Stellvertreterin an. Vor ihrem Rücktritt legte Michaelis Einspruch gegen das Ergebnis im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf (Wahlkreis 6) und im Bezirk Marzahn-Hellersdorf (Wahlkreis 1) ein, da sich die Unregelmäßigkeiten dort mandatsrelevant ausgewirkt haben könnten.

Juristische Aufarbeitung der Wahl 

Der parteilose Abgeordnete Marcel Luthe erhob am 27. Oktober 2021 gegen die Berliner Wahlen in allen Bezirken Einspruch vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin und bezüglich der Bundestagswahl Einspruch vor dem Wahlprüfungsausschuss des Bundestages.

Am 19. November 2021 verkündete der Bundeswahlleiter, dass er beim Deutschen Bundestag Einspruch gegen das Bundestagswahlergebnis in sechs Wahlkreisen einlegen werde: Mitte, Pankow, Reinickendorf, Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf sowie Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost.

In einer vorentscheidenden vorläufigen Einschätzung stellte der Verfassungsgerichtshof am 28. September 2022 fest, dass die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen am 26. September 2021 ungültig waren. Dies bestätigte er in seinem Urteil vom 16. November 2022. Der Verfassungsgerichtshof stellte in seinem Urteil fest, dass landesweit insgesamt 3.910 Stimmzettel für die Erst-, sowie 1.546 Stimmzettel für die Zweitstimme fehlten, weitere 1.939 Stimmzettel für die Erst- und 2.063 Stimmzettel für die Zweitstimme falsch ausgeteilt und damit ungültig waren, die Wahl während der regulären Wahlzeit für insgesamt 6.294 Minuten unterbrochen war sowie die Wahllokale nach 18 Uhr noch insgesamt 21.941 Minuten geöffnet waren. Zudem lägen dem Gericht Anhaltspunkte für weitere Wahlrechtsverstöße im gesamten Wahlgebiet vor. Die genannten Wahlfehler seien in 19 Wahlkreisen mandatsrelevant, sodass jedenfalls in diesen 19 Wahlkreisen die Wahl zum Abgeordnetenhaus für ungültig erklärt werden müsse. Daraus leitete der Verfassungsgerichtshof daraufhin die Ungültigkeit der Wahl im gesamten Wahlgebiet her: Dafür spreche, dass die festgestellten systemischen Fehler bei Vorbereitung und Durchführung der Wahl sich „mehr oder weniger stark auf die Durchführung der Wahl im gesamten Wahlgebiet ausgewirkt haben“. Die systemischen Fehler hätten es weitgehend dem Geschick der Wahlvorstände vor Ort, bzw. dem Zufall überlassen, ob es bei der Wahl zu schwerwiegenden Beeinträchtigung kam oder nicht. Dies begründe „schwere Demokratieverstöße“, die nur durch eine vollständige Wiederholung der Wahl zu beheben seien.

Die Entscheidung erging mit sieben zu zwei Stimmen und führte zu einem Sondervotum der Richterin Ulrike Lembke. Sie kam abweichend von der Senatsmehrheit zu einer Mandatsrelevanz nur in sechs (statt 19) Wahlkreisen. Zudem wies sie die Begründung der Senatsmehrheit für die Ungültigerklärung im gesamten Wahlgebiet zurück. Zwar erkennt Lembke die Möglichkeit einer vollständigen Wahlwiederholung bei gravierenden Fehlern an. Da die vorliegenden Wahlfehler sich aber nicht auf das Kräfteverhältnis der politischen Parteien im Abgeordnetenhaus hätten auswirken können, sei dies hier abzulehnen. Dass, wie von der Senatsmehrheit behauptet, die festgestellten Fehler dennoch „schwere Demokratieverstöße“ seien, habe die Senatsmehrheit nicht hinreichend begründet.

Dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs nach muss die Wahl binnen 90 Tagen wiederholt werden; der neue Wahltermin ist der 12. Februar 2023. Dabei stehen alle ursprünglich Kandidierenden erneut zur Wahl; eine Änderung der Listen ist nicht mehr möglich. Personen, die das passive Wahlrecht nach § 4 des Berliner Wahlgesetzes verloren haben, werden von Amts wegen aus den Listen gestrichen. Zur Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhauswahl will der Europarat Wahlbeobachter entsenden. Dies soll vom Landeswahlleiter Stephan Bröchler selbst angeregt worden sein. Auch Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sollen eingeladen sein. 

Am 25. Januar 2023 lehnte das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag verschiedener Beschwerdeführender, darunter Mitglieder des Abgeordnetenhauses und der Bezirksverordnetenversammlungen sowie Wählerinnen und Wähler, zur Verschiebung der Wahl bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Hauptsache ab. Die Entscheidung in der Hauptsache steht noch aus.

Siehe auch 
 Liste der Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin (19. Wahlperiode)
 Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin

Weblinks 

 Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2021. wahlen-berlin.de.
 Abgeordnetenhaus-Wahlen in Berlin: Kandidaten, Themen, Koalitionen, Dossier beim DLF, abgerufen am 20. August 2021

Einzelnachweise 

2021
Berlin Abgeordnetenhaus
Berliner Geschichte (21. Jahrhundert)